

Особи 

 Алі Мохамед Шейн — президент Занзібару
 Йоганн Герман Шейн — німецький композитор
 Карл Шейн — гебрейський лікар-хірург

Інше 
 Шейн — американський фільм у жанрі вестерн
 1994 Шейн — астероїд головного поясу